Cap Saint-Jacques peut faire référence à :
 Parc-nature du Cap Saint-Jacques, un parc urbain de Montreal au Canada,
 Vũng Tàu, une ville du Vietnam.